

Hydronymes 
 Le Dorlay est une rivière de la Loire, en région Rhône-Alpes, dans le massif du Pilat. Il est le principal affluent du Gier.
 Le barrage du Dorlay est situé sur le Dorlay entre Doizieux et La Terrasse-sur-Dorlay. Ce barrage a été construit afin d'alimenter en eau potable la vallée du Gier.

Toponyme 
 La Terrasse-sur-Dorlay est une commune française, située dans le département de la Loire et la région Rhône-Alpes.